Игнатково — название населённых пунктов в России:

 Игнатково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Игнатково — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Игнатково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Игнатково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Игнатково — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Игнатково — деревня в Весьегонском районе Тверской области.